Majer je lahko:
 Majer (priimek)
 Majer, Vrbovsko (Hrvaška)